Существует несколько фильмов с таким названием:

 Похищенный (фильм, 1917)
 Похищенный (фильм, 1938)
 Похищенный (фильм, 1948) / Kidnapped США
 Похищенный (фильм, 1960) / Kidnapped США
 Похищенный (фильм, 1968)
 Похищенный (фильм, 1971) / Kidnapped США
 Похищенный (фильм, 1978)
 Похищенный (фильм, 1995) / Kidnapped (США, приключенческий фильм, реж. Иван Пассер)
 Похищенный (фильм, 2001) / Il sequestro Soffiantini (Италия, драма, реж. Рикардо Милани, в главной роли Микеле Плачидо)
 Похищенный (фильм, 2005)